Бабеш — румынская фамилия.

 Бабеш, Виктор (1854-1926) — румынский физик, биолог, и один из первых микробиологов.
 Бабеш, Винсент (1821-1907) — румынский адвокат, преподаватель, журналист, политик, член и один из основателей Румынской Академии.